Nya Zeeland deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1908 i London och varit med vid alla olympiskt sommarspel sedan dess. Vid de två första spelen de deltog i, 1908 och 1912, tävlade de tillsammans med Australien under namnet Australasien. De har även deltagit i nästan alla olympiska vinterspel sedan 1952. 

Nya Zeelands deltagande vid de olympiska sommarspelen 1976 i Montréal ledde till att 28 länder, främst från Afrika, bojkottade spelen. Anledningen var det nyzeeländska rugbylandslagets turnering i Sydafrika tidigare under året. Sydafrika var uteslutet ur sportsammanhang på grund av sin apartheidpolitik. 

Nya Zeeland har totalt vunnit 143 medaljer, med rodd, friidrott och segling som de mest framgångsrika sporterna. Dess första medalj vid de olympiska vinterspelen, en silvermedalj 1992, var den första medaljen som en idrottare från södra halvklotet någonsin vunnit i vinter-OS. Först vid de olympiska vinterspelen 2018 tog nyzeeländska vinteridrottare sina andra och tredje medaljer, två bronsmedaljer i freestyle och snowboard. 2022 blev det guld för första gången.

Medaljer

Sommarspel 

Medaljer efter spel
Australasien var 1908 och 1912 ett gemensamt lag för Australien och Nya Zeeland.

Medaljer efter sporter

Vinterspel 

Medaljer efter spel

Medaljer efter sporter

Källor

Nya Zeeland i olympiska spelen